Fukuoka (stad)
 Fukuoka (prefectuur)
 Fukuoka (Gifu), een gemeente in de prefectuur Gifu die op 13 februari 2005 is opgegaan in Nakatsugawa